Ганти — значения:

Топоним 
 Ганти — село, Джейрахский район, Ингушетия, Россия
 Ганти — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи